Проснись, Сомали () — государственный гимн Сомали с 2000 по 2012 год. Предыдущий гимн использовался с 1960 года и назывался Soomaaliya Ha Noolaato.

История 
По официальной версии, был написан в 1947 Али Мире Авале, однако по некоторым источникам в его написании участвовал также Юсуф Хаджи Адан. 

Песня быстро стала популярной и после получения страной независимости 1 июля 1960 стала признаваться государственным гимном. В 2000 году была официально утверждена в качестве гимна Сомалийской Республики.

После принятия новой Конституции Сомалийской Республики в 2012 году, гимн был лишён статуса государственного, с этого момента государственным гимном Сомали является композиция Qolobaa Calankeed.

Текст на сомалийском языке

Примечания 

Бывшие гимны
Государственные символы Сомали
Песни 1947 года